Панджа:

Панджа ()
 Панджа, Борис (род. 1986) — боснийский футболист, защитник клуба «Широки Бриег».

 Панджа (санскр. Panja)
 Панджа — индийский термин для некоторых низших каст.
 Панджа-Сахиб — гурудвара в пакистанском городе Хасан-Абдал, один из основных центров паломничества сикхов.
 
 Панджа ()
 , также юуги (유기; 鍮器) — корейская бронзовая посуда для сервировки блюд корейской придворной кухни. Распространилась в эпоху Чосон. Полный набор панджа включает миски, тарелки, ложки и палочки для еды. Сплав для панджа содержит больше олова, чем меди.

Примечания